

Топонім

Саванна — місто, штат Іллінойс
 Саванна — місто, штат Оклахома

 Саванна — місто, штат Джорджія
 Саванна — місто, штат Міссурі
 Саванна — місто, штат Нью-Йорк
 Саванна — місто, штат Теннессі
 Саванна — селище, штат Огайо
 Саванна — переписна місцевість, штат Нью-Йорк
 Саванна — переписна місцевість, штат Техас
 Саванна — річка на південному сході США

Інше
 Саванна — порода кішок
 Саванна — пароплав

Див. також 
 Савана — один з видів природних зон